De Rally van Zweden 2013, formeel 61st Rally Sweden, was de 61e editie van de Rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 2013. Het was de 508e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Verslag 
Na de bemoedigende start voor Volkswagen in Monte Carlo, bewees het team in Zweden de volledige potentie met een vrij dominante overwinning voor Sébastien Ogier, en daarmee de eerste voor de Polo WRC. Het waren de Fransen die opnieuw de dienst uitmaakten. Achter Ogier, die zijn marge voornamelijk tijdens de openingsetappe wist uit te bouwen, zou Sébastien Loeb hem volgen op plaats twee. De wereldkampioen, in wat zijn laatste optreden zou worden in de rally, was gebrand op de overwinning, maar hij verloor te veel tijd op diezelfde eerste dag en speelde daarna een inhaalwedstrijd die niet meer te winnen viel. Mads Østberg vocht een persoonlijk gevecht uit met Jari-Matti Latvala om de laatste plek op het podium en hij wist de regerend winnaar hiervoor uiteindelijk te verschalken met een kleine marge.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Zwe
Rally van Zweden